Vesenjak ist der Familienname folgender Personen:

 Maša Vesenjak (* 1982), slowenische Tennisspielerin
 Urška Vesenjak (* 1982), slowenische Tennisspielerin